Centre Nacional de Microelectrònica, centre de recerca ubicat a la Universitat Autònoma de Barcelona
 Club Nàutic el Masnou, club nàutic amb seu a El Masnou (Maresme)